МКС-45 — сорок пятая долговременная экспедиция Международной космической станции. Её работа началась 11 сентября 2015 года, 21:29 UTC, с момента отстыковки от станции корабля «Союз ТМА-16М». Завершилась экспедиция 11 декабря 2015 года, 09:49 UTC, в момент отстыковки корабля «Союз ТМА-17М». Скотт Келли, Михаил Корниенко и Сергей Волков остались на МКС и перешли в состав экспедиции МКС-46.

Экипаж

Ход экспедиции

Выходы в открытый космос 
 28 октября 2015 года,  Скотт Келли и  Норвуд Линдгрен, из модуля Квест, длительность 7 часов 16 минут, астронавты проложили два кабеля для будущего стыковочного узла, к которому будут осуществлять стыковку американские космические корабли, смазали манипулятор Canadarm2, установили термоизолирующее покрытие на магнитный альфа-спектрометр AMS-02.
 6 ноября 2015 года,  Скотт Келли и  Норвуд Линдгрен, из модуля Квест, длительность 7 часов 48 минут, астронавты успешно выполнили реконфигурацию системы охлаждения секции P6 поперечной фермы станции.

Принятые грузовые корабли 
  Прогресс М-29М, запуск 1 октября 2015 года, стыковка 2 октября 2015 года.
  Cygnus CRS OA-4, запуск 7 декабря 2015 года, стыковка 9 декабря 2015 года.

Примечания

Ссылки 
 

Экспедиции МКС